Wicehrabiowie Addison 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 dodatkowy tytuł: baron Addison
 1945–1951: Christopher Addison, 1. wicehrabia Addison
 1951–1976: Christopher Addison, 2. wicehrabia Addison
 1976–1992: Michael Addison, 3. wicehrabia Addison
 od 1992: William Matthew Wand Addison, 4. wicehrabia Addison

Najstarszy syn 4. wicehrabiego Addison: Paul Wand Addison

Linki zewnętrzne 
 

Addison